Хлопицкий, Иосиф (1772—1854) — польский генерал-лейтенант и диктатор польского восстания 1830 года.
 Хлопицкий, Эдуард (Edward Chłopicki; 1830—1894) — польский литератор, путешественник и этнограф.

Примечания